Landvermessung steht für:

 Landesvermessung, Teilbereich der Geodäsie, Grundlagenvermessung eines Staates oder Landes
 Landvermessung (Literaturprojekt), Titel einer großen Sammlung österreichischer Literatur

Siehe auch: